Traninger ist der Name von 

 Anita Traninger (* 1969), österreichische Literaturwissenschaftlerin
 Manuel Traninger (* 1998), österreichischer Skirennläufer